Ženská čtyřhra Rothesay Classic Birmingham 2022 probíhala okolo poloviny června 2022. Do deblové soutěže birminghamského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájkyněmi titulu byly Češky Marie Bouzková a Lucie Hradecká, které nestartovaly společně. Bouzková do turnaje nezasáhla. Spoluhráčkou Hradecké se stala bývalá indická světová jednička Sania Mirzaová. V semifinále však podlehly Kičenokové s Ostapenkovou.

Vítězem se stal druhý nasazený, ukrajinsko-lotyšský pár Ljudmila Kičenoková a Jeļena Ostapenková, který finále neodehrál po odstoupení belgicko-čínských turnajových jedniček Elise Mertensové s Čang Šuaj. Důvodem se stalo zranění zad Čangové, jež si přivodila ve finále dvouhry. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Získaly premiérovou společnou trofej, když vylepšily finálové maximum z únorového Dubai Tennis Championships 2022. Kičenoková na okruhu WTA Tour vybojovala šestý deblový titul a pro Ostapenkovou to bylo páté takové turnajové vítězství. Jeden semifinálový duel se kvůli nepříznivému počasí odehrál na tvrdém povrchu v hale.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Birmingham Classic
Tenis ve Spojeném království v roce 2022
WTA Tour 2022